Cuzcatlan oder Cuscatlan (auch Cōzcatlān oder Koskatlan, in der Pipil-Sprache Nawat Kuskatan oder  Kushkatan, Betonung jeweils auf der vorletzten Silbe), hispanisiert Cuzcatlán oder Cuscatlán (Betonung auf der letzten Silbe) ist ein Ortsname aus dem Nahuatl, der sich aus den Wortbestandteilen cōzcatl (Nawat: kuskat oder kushkat, „Halskette“, „Juwelen“) und der Lokativendung -tlān (Nawat: -tan) zusammensetzt und als „Land der Juwelen“ oder „Land des Reichtums“ interpretiert wird.

Der Name steht für
 eine indigene Bezeichnung von El Salvador
 Señorío de Cuzcatlan (1200–1528), einen Staat der Pipil im heutigen westlichen El Salvador vor der Conquista
 Cuzcatlan, die Hauptstadt dieses Staates, heute Antiguo Cuscatlán im Departement La Libertad
 Departamento Cuscatlán, ein Departement in El Salvador